Pietzonka ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Pietzonka (1932–2017), deutscher Politiker (DBD)
 Johannes Pietzonka (1904–1989), deutscher Lehrer und Heimatforscher